Маякин — фамилия:
 Маякин, Алексей Степанович (1919—2003) — Герой Советского Союза.
 Маякин, Валентин Андреевич (род. 1934) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Маякин, Роман Михайлович (род. 1986) — российский актёр.
 Маякин, Тимофей Константинович (род. 1969) — начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер, генерал-майор (2018), заслуженный артист Российской Федерации.